een stad in Frankrijk, de prefectuur van Nièvre, zie Nevers (stad)
 een middeleeuws graafschap, zie graafschap Nevers
 een hieruit voortgekomen hertogdom en provincie, zie Nivernais
 bisdom Nevers
 station Nevers